

Костарево — село, Бірський район, Башкортостан
 Костарево — присілок, Парабельський район, Томська область